«Каникулы любви» () — телесериал, являющийся продолжением ситкомов «Элен и ребята» () и «Грёзы любви» ().

Синопсис 

История Элен и её друзей получает своё развитие на тропическом острове Мартиника. Выиграв билет в лотерею, вся честная компания благополучно переезжает на остров, где встречают своего старого друга Николя, который после разрыва с Элен решил вернуться из Австралии на родину. В их жизни теперь все по-серьёзному. Ребят больше не интересует музыка, они наслаждаются жизнью, держат свой бизнес, наконец, просто строят своё семейное счастье. Такова завязка истории, в которой будет масса приключений, а также просто красивых натурных съемок. Финалом же станет воссоединение большинства пар, так полюбившихся зрителю.

История создания 

Приключения полюбившейся французской компании снимали с большими перерывами, так как компания-производитель переживала нелегкие времена, и вскоре, вообще прекратила существование. Продюсер на пепелище создал новую компанию, которой удалось возобновить съемки, но опять не надолго. Последняя 160 серия носит название «Продолжение следует» (A suivre…) Узнаем ли мы, чем закончилась судьба героев, которым удалось прожить на экране 12 лет?

19 марта 2010 года на сайте jeanmarcmorandini.com было объявлено о возвращении сериала. Планируется снять 26 эпизодов с полюбившимися артистами, за исключением Элен Ролле. Съемки намечены на июнь 2010 года и будут проходить в Париже и его окрестностях.

В 2011 году вышло продолжение сериала под названием Тайны любви.

В ролях 
Изабель Буис ( Isabelle Bouysse) : Жанна Гарнье (Изабель Гранжье)
 Элен Ролле ( Hélène Rollès): Элен Жирар
 Патрик Пюидеба ( Patrick Puydebat): Николя Вернье
 Лор Гибер ( Laure Guibert): Бенедикт Боле
 Филипп Вассёр ( Philippe Vasseur): Жозе да Сильва
 Рошель Редфилд ( Rochelle Redfield):: Джоанна Маккормик
 Себастьен Рош ( Sébastien Roch) : Кристиан Рокье
 Лали Меньян ( Laly Meignan): Лали Полей
 Людовик Ван Дорм ( Ludovic Van Dorm): Стэфан Шарве
 Аннетт Шрайбер ( Annette Schreiber): Синтия Стаггер
 Том Шахт ( Tom Schacht): Джимми Вернер
 Карин Лолишон ( Karine Lollichon): Натали
 Оливье Казадезю ( Olivier Casadesus): Оливье Лежандр
 Линда Лакост ( Lynda Lacoste): Линда Карлик
 Мануэла Лопес ( Manuela Lopez): Мануэла Рокье
 Эрик Дитрих ( Eric Dietrich): Брюно Дюпюи
Серж Жискиер ( Serge Gisquière): Питер Ватсон, Винсент
Эва Перьё ( Eve Peyrieux): Эва Ватсон
 Лакшан Абенаяк ( Lakshan Abenayake): Руди Кума
 Одри Мур ( Audrey Moore): Одри Макаллистер
 Борис де Мурзич ( Boris de Mourzitch): Уго Вивье, Кен
 Бенуа Соле ( Benoît Soles): Давид Мале, Давид Ленуар
 Майк Маршалл ( Mike Marshall): Капитан Оливер
 Стасеш Косов ( Staseh Kosov): Мистер Оглен

 Тьерри Лиагр  ( Thierry Liagre): Роже Гарсия

Список эпизодов 
 

Телесериалы Франции 1996 года
Мелодраматические телесериалы Франции
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Франции
Телесериалы на французском языке